Вильяр-дель-Арсобиспо (, )  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Серранос. Занимает площадь 40,7 км². Население 3879 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 Ayuntamiento de Villar de Arzobispo
 Carnaval de Villar del Arzobispo

Муниципалитеты Валенсии
Города Валенсии